Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1978 года состоялся с 18 по 26 февраля 1978 года в Лахти (Финляндия). 

Лахти в рекордный четвертый раз принимал соревнования подобного уровня, ранее это было в 1926, 1938 и 1958 годах. 

В программу соревнований добавлена женская лыжная гонка на 20 км.

Герои чемпионата 
В женских лыжных гонках лучший результат показала Зинаида Амосова, завоевавшая 2 золотых и 1 бронзовую медаль, у мужчин 2 золота выиграл швед Свен-Оке Лундбек.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

20 февраля — 30 км

22 февраля — 15 км 

Юзеф Лущек стал первым поляком — чемпионом мира по лыжным гонкам.

24 февраля — 50 км

25 февраля — Эстафета 4х10 км

Лыжные гонки, женщины

21 февраля — 5 км

23 февраля — 10 км

20 февраля — 20 км

26 февраля — Эстафета 4х5 км

Лыжное двоеборье

19 февраля — Индивидуальная гонка (средний трамплин (К90) + 15 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

18 февраля — Средний трамплин (К70)

25 февраля — Большой трамплин (К90)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Февраль 1978 года
Международные спортивные соревнования в Лахти
Международные соревнования по лыжному спорту в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии